Nowowiejscy herbu Gissa II odmienna – polski ród szlachecki
 Nowowiejscy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Nowowiejscy herbu Lubicz – polski ród szlachecki
 Nowowiejscy herbu Pobóg – polski ród szlachecki
 Nowowiejscy herbu Półkozic – polski ród szlachecki
 Nowowiejscy herbu Pomian – polski ród szlachecki